Wissem steht für:

 Burg Wissem, Gebäude in Troisdorf
 Jozef van Wissem, niederländischer Lautenspieler und Komponist.